Horvátország
 Gređani, falu Ógradiska községben, Bród-Szávamente megyében
 Gređani, Gregyán horvát neve Topuszka községben, Sziszek-Monoszló megyében